Hr.Ms. Cerberus (1952), een nettenwerkschip van de Nederlandse Koninklijke Marine
Hr.Ms. Cerberus (1992), een duikvaartuig van de Nederlandse Koninklijke Marine